

Personen
 Gerardus Majella, heilige (1726-1755)

Ziekenhuizen
 Gerardus Majella (leprozerie), leprozerie in Suriname
 Sint Gerardus Majellaziekenhuis, ziekenhuis in Hengelo

Kerkgebouwen
 Gerardus Majellakerk, kerken doorverwijspagina